Cassia kan syfta på:

 Cassia, ett släkte av ärtväxter

Geografi

Brasilien 

 Cássia (ort), Minas Gerais, 
 Cássia (kommun), Minas Gerais,

Filippinerna 

 Naili, ort, Västra Visayas, Province of Aklan,

Kina 

 Gui Jiang, vattendrag, Guangxi,

Se även 
 Kassiakanel
 Cassiakorsnäbb

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar